KISS to język programowania niskiego poziomu, stosowany w komputerach  IBM 650 według Communications of the ACM.

Zobacz też 
 KISS (reguła)

Języki programowania